Ел Копалито има више значења:

 Ел Копалито (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Копалито (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Копалито, Пиједра де Алакранес (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Копалито (Сан Фелипе Техалапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику